Расторопово — деревня в Сандовском муниципальном округе Тверской области России.

География 
Деревня расположена в 24 км на восток от центра муниципального округа посёлка Сандово.

История 
В 1676 году в селе Расторопово была построена деревянная Иоанно-Предтеченская церковь с 3 престолами. 

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Залужской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Растороповского сельсовета Сандовского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Топоровского сельсовета, с 2005 года — в составе Топоровского сельского поселения, с 2020 года — в составе Сандовского муниципального округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сандовского района